L’hépatopyrite est un synonyme désuet, qui peut désigner trois espèces minérales : 

la marcassite  
la pyrite
la pyrrhotite

Notes et références 
 

Sulfure (minéral)
Composé du fer